Gelant ist der Familienname folgender Personen:

 Elroy Gelant (* 1986), südafrikanischer Leichtathlet
 Warrick Gelant (* 1995), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler